isomorf, letterlijk gelijk gevormd is een term die op verschillende manieren wordt gebruikt:

Isomorfisme tussen twee wiskundige structuren.
Isomorfie (kristallografie); in de kristallografie zijn twee structuren isomorf als ze structureel en symmetrisch gelijk zijn opgebouwd
isomorfie (taalkunde); de taalkunde spreekt van isomorfie als zijnde het principe dat taalgebruikers de neiging hebben om gelijkluidende woorden dezelfde betekenis te geven en verschillend klinkende woorden een andere betekenis, homoniemen en synoniemen ten spijt. 
 isomorfe digenetische cyclus; in de biologie is levenscyclus isomorf, als is er in de digenetische cyclus een afwisseling van twee morfologisch gelijk gebouwde generaties is.